Tamas – nel sistema filosofico Sāṃkhya, la più bassa delle tre gune
 Tamás – forma ungherese del nome proprio di persona italiano Tommaso
 Gabriel Tamaș – calciatore rumeno
 Tamas I di Persia – sovrano persiano della dinastia safavide (sul trono dal 1523 al 1575)
 Tamas II di Persia – sovrano persiano della dinastia safavide (sul trono dal 1722 al 1732)
 Tamás – nome ungherese per il comune di Tamași (Romania)